Il detentore del titolo era Ivo Karlović ma è stato sconfitto al primo turno da John-Patrick Smith.

Sam Querrey ha sconfitto in finale Rajeev Ram per 6–4 , 7–66.

Teste di serie 

  Kevin Anderson (primo turno, ritirato)
  Bernard Tomić (primo turno)
  Ivo Karlović (primo turno)
  Grigor Dimitrov (semifinale)

  Jérémy Chardy (quarti di finale) 
  Steve Johnson (secondo turno) 
  Donald Young (secondo turno) 
  Adrian Mannarino (quarti di finale)

Qualificati 

  Radu Albot (primo turno)
  Tatsuma Itō (secondo turno)

  Dennis Novikov (primo turno) 
  John-Patrick Smith (secondo turno)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro (semifinale)
  Noah Rubin (secondo turno)

  Tim Smyczek (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2016
ATP World Tour 2016